F. E. Bilz steht für:

 Friedrich Eduard Bilz (1842–1922), deutscher Naturheilkundler, Autor und Verlagsgründer
 F. E. Bilz Verlags-Buchhandlung, deutscher Verlag